Andrzej Lipski (biskup)
 Andrzej Lipski (poseł)